Košík je malý koš (viz také košíkářství), nebo může jít také o:

geografický název
 Košík – obec v okrese Nymburk
 Košík (hrad) – zaniklý hrad u Neumětel v okrese Beroun
 Malý Košík – osada v obci Košík v okrese Nymburk
 Sídliště Košík – sídliště na území Hostivaře v pražské městské části Praha 15
 Košíky – obec v okrese Uherské Hradiště

příjmení osob
 Mario Košík (* 1969) – slovenský dirigent
 Pavol Košík (1962) – slovenský fotbalista
 Pavol Košík (1980) – slovenský fotbalista

přechýlená varianta
 Ladislava Košíková (* 1957) – umělecká vedoucí Hradišťanu

podobné příjmení 
 Hartmut Koschyk (* 1959) – německý politik

jiný význam
 Tajemství proutěného košíku – kniha Markéty Zinnerové a stejnojmenný televizní seriál
 Košík.cz – český internetový obchod

Reference

Externí odkazy